Burrada é geralmente uma palavra de uso popular (exemplo: "Eu sempre faço burrada"), que pode significar:

 Erro, o equivalente a "burrada".
 Arrependimento, pela pessoa ter feito uma "burrada".
 Ou ainda, pela consequência do ato, poderá haver tristeza.

Desambiguação